Свинюхи — название населённых пунктов на Украине:
 Свинюхи — до 1964 г. название села Приветное в Локачинском районе Волынской области.
 Свинюхи — до 1946 г. название села Очеретное в Кременецком районе Тернопольской области.

См. также 

 Свинюха